Мануэль Саласар-и-Бакихано (); , Лима — , там же) — перуанский военный и политический деятель. С 9 июня по 22 августа 1827 года был президентом Перу. В ранние годы республики был префектом Лимы, а также был главнокомандующим армии Перу. После объявления независимости Перу отказался от испанского дворянского титула.

Военачальники Перу